De CECAFA Cup 1994 was de 20e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Confederation of East and Central Africa Football Association). Het toernooi duurde van 26 november tot en met 10 december 1994 en werd gehouden in Kenia. Er deden 8 landen mee, maar het thuisland stuurde 2 teams naar het toernooi. Kenia deed mee met een A-team en een B-team. Tanzania won het toernooi door in de finale Oeganda te verslaan. In de reguliere tijd stond het 2–2. De strafschoppenreeks eindigde in 4–3. Tanzania won voor de tweede keer in de geschiedenis dit toernooi. Het A-team van Kenia werd derde.

Deelnemers

Speelsteden

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 1994 op rsssf

Voetbal in 1994
Voetbal in Kenia
CECAFA Cup
Sportevenement in Kenia